Le nom ambaville est un nom vernaculaire qui désigne spécifiquement l'arbuste endémique de La Réunion de la famille des Asteraceae : Hubertia ambavilla,

mais le nom ambaville désigne aussi collectivement à La Réunion plusieurs espèces de la végétation des landes d'altitude qui est constituée principalement des ambavilles (arbustes à allure générale de myrte), des branles (arbustes à allure générale de bruyère arborescente) et des velours (arbrisseaux à grandes feuilles duveteuses).

On peut alors distinguer, parmi les espèces appelées ambavilles :
 ambaville ou ambaville bleu, Hubertia ambavilla (famille des Asteraceae) ;
 ambaville blanc ou ambaville blanche , Hubertia tomentosa (famille des Asteraceae) mais ce nom s'applique parfois aussi à Phylica nitida (famille des Rhamnaceae)  ;
 ambaville bâtard, Phylica nitida (famille des Rhamnaceae) mais ce nom s'applique parfois aussi à la variété Hubertia ambavilla var. taxifolia (famille des Asteraceae) ;
 ambaville jaune, Hypericum lanceolatum (famille des Clusiaceae) beaucoup plus connu sous le nom de Fleur jaune ;
 petit ambaville, la variété Hubertia tomentosa var. conyzoides (famille des Asteraceae).

Asteraceae
Flore endémique de La Réunion
Nom de plante ambigu